2 miejscowości w Polsce:
 Gumnisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Gumnisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki